Сальчедо () — коммуна в Италии, располагается в провинции Виченца области Венеция.

Население составляет 1024 человека (2008 г.), плотность населения составляет 171 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 36040. Телефонный код — 0445.

Покровительницей коммуны почитается святая Анна, празднование 26 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.salcedo.vi.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики